William Pitt, „az idősebb” (1708–1778) brit politikus, miniszterelnök (1766–1768)
William Pitt, „az ifjabb” (1759–1806) brit politikus, miniszterelnök (1783–1801 és 1804–1806), az előbbi fia